Краснокутский район — название бывших и нынешних административно-территориальных единиц и муниципальных образований в ряде стран:
 Краснокутский район — район в Саратовской области России.
 Краснокутский район — район в Харьковской области Украины.
 Краснокутский район — название с 1962 по 1993 год Актогайского района Павлодарской области Казахстана.